je album Pihalnega orkestra Izola, ki je izšel v samozaložbi na glasbeni CD plošči leta 2010.

Seznam posnetkov

Sodelujoči

Pihalni orkester Izola / Orchestra a fiati Isola 
 Mirko Orlač – dirigent

Solisti 
 Tina Škorjanc – trobenta na posnetku 1
 Imre Magyari – rog na posnetkih 3 in 4
 Mitja Bobič – vokal na posnetkih 6 in 8, krilovka na posnetku 7
 Lea Sirk – vokal na posnetkih 7 in 8
 Denis Lovrečič – trobenta na posnetku 8

Viri 
 Pihalni orkester Izola: V živo 

Albumi pihalnih orkestrov
Albumi leta 2010
Albumi, izdani v samozaložbi